Everett Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Everett Township (Michigan)
 Everett Township (Missouri)
 Everett Township (Burt County, Nebraska)
 Everett Township (Dodge County, Nebraska)